Loft Story peut faire référence à :
la seconde saison de l'émission de téléréalité Loft Story diffusée en France sur la chaîne de télévision M6.
la deuxième saison de l'émission de téléréalité Loft Story diffusée à TQS au Québec.

Voir aussi
 Les Colocataires, en 2004 sur M6 présenté par Fréd Courtadon.

Homonymie de titre